Соботта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соботта, Барбара (1936—2000) — польская легкоатлетка, чемпионка Европы, призёр Олимпийских игр.
 Соботта, Йоханнес (1869—1945) — немецкий зоолог.